la lletra bēt, és la segona lletra de l'alfabet fenici;
la lletra bet, és la segona letra del alfabet hebreu
 BET fou l'acrònim de Borkou-Ennedi-Tibesti, una divisió administrativa del Txad abolida el 2008, que ocupava un terç del país.